Премия «Сатурн» за лучший телесериал, созданный для кабельного телевидения () вручалась ежегодно Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов с 1997 по 2015 год. Премия была образована в результате разделения награды за лучший жанровый телесериал на две отдельные категории: для сериалов, созданных для эфирного ТВ и сериалов, созданных для кабельного телевидения. В 2015 году награды в этих номинациях вручалась в последний раз, после чего  были расформированы, для создания на их месте новых категорий, упорядочивающих телесериалы по жанрам.

Лауреаты и номинанты

1997—2000

2001—2010

2011—2015

Ссылки 
 Победители и номинанты премии «Сатурн» на сайте IMDb: 1997 , 1998 , 1999 , 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015  
 Официальный сайт Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов  

Номинации кинопремии «Сатурн»